Большие числа — в разных областях может означать разные понятия.

 Большие числа Дирака — в физике безразмерные отношения, которые характеризуют отношения размеров Вселенной к размерам элементарных частиц, а также отношений сил различных масштабов.
 В информатике большими числами называют числа, разрядность которых превышает длину машинного слова. Операции с такими числами составляют длинную арифметику.
 Системы наименования чисел
 Неформально (обычно в развлекательной математике) большими числами называют числа, значительно превосходящие числа, используемые в повседневной жизни. Раздел математики, объектами которого являются большие числа и их номенклатура, называется гугология.

См. также 
 Закон больших чисел
 Большие данные